San Ramon kan syfta på:

Geografi

Argentina
San Ramón de la Nueva Orán – en stad

Bolivia 
 San Ramón, Bolivia, Beni, ort,

Chile 
 San Ramón (kommun i Chile), Provincia de Santiago, 
 San Ramón (station) – tunnelbanestation i Santiagos tunnelbana

Costa Rica 
 San Ramón, Costa Rica, Alajuela, ort,

Mexiko 
 San Ramón, Villa de Cos, ort, 
 San Ramón, La Barca, ort, 
 San Ramón, Michoacán de Ocampo, Maravatío, ort, 
 San Ramón, Tabasco, Tacotalpa, ort, 
 San Ramón, General Pánfilo Natera, ort, 
 San Ramón, Ángel Albino Corzo, ort, 
 San Ramón, Acámbaro, ort, 
 San Ramón, Chilón, ort, 
 San Ramón, Jaral del Progreso, ort, 
 San Ramón, Tototlán, ort, 
 San Ramón, Oaxaca, Santa María Zaniza, ort, 
 San Ramón, San Felipe, ort, 
 San Ramón, San Ignacio Cerro Gordo, ort,

Nicaragua 
 San Ramón, Matagalpa, ort, 
 San Ramón, ö i Isletas de Granada,  Granada,

USA 
 San Ramon, Kalifornien, ort, Contra Costa County, ort,